Martin Lind henviser til blandt andre:

 Martin Lind (biskop) (født 1944) – svensk biskop
 Martin Lind (atlet) (født 1964) – dansk atlet og læge